Lancaster pode referir-se a:

Lugares

Reino Unido 
 Lancaster (Lancashire) -  cidade do condado de Lancashire, Inglaterra
 Ducado de Lancaster - um dos dois únicos ducados reais britânicos

Estados Unidos

Cidades 

 Lancaster (Califórnia) - cidade no estado da Califórnia
 Lancaster (Carolina do Sul) - cidade no estado da Carolina do Sul
 Lancaster (Kansas) - cidade no estado de Kansas
 Lancaster (Kentucky) - cidade no estado de Kentucky
 Lancaster (Massachusetts) - cidade no estado de Massachusetts
 Lancaster (Minnesota) - cidade no estado de Minnesota
 Lancaster (Missouri) - cidade no estado de Missouri
 Lancaster (New Hampshire) - cidade no estado de New Hampshire
 Lancaster (Nova Iorque) - cidade no estado de Nova Iorque
 Lancaster (Ohio) - cidade no estado de Ohio
 Lancaster (Pensilvânia) - cidade no estado da Pensilvânia
 Lancaster (Texas) - cidade no estado do Texas
 Lancaster (Virgínia) - cidade no estado de Vigínia
 Lancaster (Wisconsin)  - cidade no estado de Wisconsin

Condados 

 Condado de Lancaster (Nebraska) - condado no estado de Nebraska
 Condado de Lancaster (Pensilvânia) - condado no estado da Pensilvânia
 Condado de Lancaster (Carolina do Sul) -  condado no estado da Carolina do Sul
 Condado de Lancaster (Virgínia)  - condado no estado da Virgínia

Canadá 
 Lancaster (Ontário) - cidade na província de Ontário

Família de Portugal 
 Lancastre, Lencastre ou Alencastre

Pessoas 
 Burt Lancaster
 Don Lancaster
 Frederick W. Lancaster

Outros 
 Avro Lancaster - o avião bombardeiro da Segunda Guerra Mundial
 Dinastia de Lencastre - uma dinastia real do Reino Unido
 Lancaster - um jogo de computador de 1982

Desambiguação